Bieneck ist der Familienname folgender Personen:

 Constanze Bieneck (* 1996), deutsche Beachvolleyballspielerin
 Edmund Bieneck (1900–1977), deutscher Manager und Generaldirektor
 Elisabeth Bieneck-Roos (1925–2017), deutsche Malerin
 Hellmuth Bieneck (1887–1972), deutscher Offizier, zuletzt General der Flieger im Zweiten Weltkrieg
 Victoria Bieneck (* 1991), deutsche Beachvolleyballspielerin

Siehe auch:
 Bienek